Die Verwaltungsgliederung der Zentralafrikanischen Republik ist die administrative Aufteilung des Staatsgebietes der Zentralafrikanischen Republik in 20 Präfekturen. Die Präfekturen unterteilen sich weiterhin in Unterpräfekturen (sous-préfectures) und werden von einem Präfekten (préfet) regiert, der einem Oberrat (Conseil Général)  vorsteht. Die dritte Verwaltungsebene ist die Gemeinde (commune).

Am 10. Dezember 2020 wurden vier neue Präfekturen geschaffen:
 die Präfektur Mambéré mit der Hauptstadt Carnot wurde aus der Präfektur Mambéré-Kadéï ausgegliedert.
 die Präfektur Lim-Pendé mit der Hauptstadt Paoua wurde aus der Präfektur Ouham-Pendé ausgegliedert.
 die Präfektur Ouham-Fafa mit der Hauptstadt Batangafo wurde aus der Präfektur Ouham ausgegliedert.
 die Präfektur Bangui mit der Hauptstadt Bangui wurde neu geschaffen. Sie umfasst die ehemalige autonome Stadt (commune autonome) Bangui, sowie Gebiete, die vormals Teil der Präfektur Ombella-Mpoko waren.

Vorher war das Land in 14 Präfekturen (Préfectures), 2 Wirtschaftspräfekturen (Préfectures économiques) und die autonome Stadt Bangui unterteilt gewesen.

Unterteilung in Präfekturen, Unterpräfekturen und Gemeinden seit 2020

Unterteilung bis Dezember 2020

Siehe auch 
 ISO 3166-2:CF

Weblinks 

 Karte der Präfekturen mit Unterpräfekturen
 Einwohnerdaten der Präfekturen, Unterpräfekturen und Gemeinden mit Stand 2022 auf der Seite der Statistikbehörde der Zentralafrikanischen Republik (französisch)
 Einwohnerzahlen und Flächen der Präfekturen nach der Neuordnung 2020 auf citypopulation.de

Einzelnachweise